Notara
 Luca Notara – Mega Dux dell'impero bizantino
 Caterina Notara – consorte di Costantino XI Paleologo, futuro imperatore bizantino